Berlesiella är ett släkte av kvalster. Berlesiella ingår i familjen Haplozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Berlesiella